Модрич може да се отнася за:
 Модрич, село в Република Македония
 Лука Модрич (р. 1985), хърватски футболист
 Пол Модрич (р. 1946), американски биохимик